Шабаны — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Шабаны — деревня в Голубичском сельсовете Глубокского района Витебской области.
 Шабаны — хутор в Зябковском сельсовете Глубокского района Витебской области.
 Шабаны — деревня в Плисском сельсовете Глубокского района Витебской области.
 Шабаны — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Шабаны — деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Шабаны — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Шабаны — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Шабаны — упразднённая деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Шабаны — деревня в Островском районе Псковской области.
 Шабаны — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Шабаны — деревня в Нелидовском районе Тверской области.

Микрорайон 
 Шабаны — микрорайон в Заводском районе Минска.

См. также 
 Шабаново